Parr (architekci)
 Parr (ryby)
 Parr – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Katarzyna Parr